Bergerson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Stuart Bergerson (* 1966), US-amerikanischer Historiker
 Howard Bergerson (1922–2011), US-amerikanischer Schriftsteller und Dichter

Siehe auch:
 Bergersen